Linskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km öster om huvudstaden Mariehamn. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Linskär är mycket platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 0,6 kilometer i nord-sydlig riktning, och 0,5 kilometer i öst-västlig riktning.

Kommentarer

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet